Archibios ist der Name folgender Personen:

 Archibios (Anhänger Kleopatras), griechischer Alexandriner 
 Archibios (Grammatiker), griechischer Grammatiker 
 Archibios (Mediziner), griechischer Arzt